

Geografia 

 Everton – località a 20 chilometri da Wangaratta nel nord-est dello stato di Victoria, lungo il Great Alpine Road.

 Everton – parrocchia civile del Bedfordshire
 Everton – parrocchia civile dell'Hampshire
 Everton – distretto di Liverpool
 Everton – parrocchia civile del Nottinghamshire

 Everton – città della Contea di Boone, Arkansas
 Everton – area della contea di Fayette, Indiana
 Everton – città della Contea di Dade, Missouri

Persone 
 Everton Gonçalves Saturnino – calciatore brasiliano
 Everton Ramos da Silva – calciatore brasiliano
 Everton Soares – calciatore brasiliano

Sport 
 Corporación Deportiva Everton de Viña del Mar – società calcistica cilena
 Everton Football Club – società calcistica inglese
 Everton Ladies Football Club – società calcistica femminile inglese 
 Everton Football Club – società calcistica di Trinidad e Tobago